Рио Сан Педро има више значења:

 Рио Сан Педро (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Сан Педро (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику